Gavin Vlijter (1997), Nederland-Surinaams voetballer
 Gleofilo Vlijter (1999), Surinaams voetballer
 Ifenildo Vlijter (1974), Surinaams voetballer
 Ives Vlijter (1982), Surinaams voetballer
 Roscello Vlijter (2000), Surinaams voetballer

Achternaam